Такмичење у супервелеслалому за жене на Зимским олимпијским играма 2014. одржано је у зимовалишту Роза Хутор поред Красне Пољане, у суботу 15. фебруара 2014. Ана Фенингер је победила и освојила прву медаљу на олимпијским играма. Марија Хефл-Риш је била другопласирана док је треће место заузела Никол Хосп. Тина Мазе је била једина освајачица медаље из Ванкувера која је учествовала у трци и заузела је пето место.

Осамнаест од 49 такмичарки није завршило трку, међу којима је и седам од првих осам такмичарки на стази.

Резултати

Извори

Спољашње везе 
 FIS-Ski.com – 2014 Winter Olympics – Women's Super G

Алпско скијање на Зимским олимпијским играма 2014.